Джон Леки — британский музыкальный продюсер, известный своим участием в производстве многих высококлассных альбомов, таких как дебютный альбом The Stone Roses (The Stone Roses), Radiohead The Bends и альбом Muse Origin of Symmetry.

Награды 
 1995 — Music Week award как лучший продюсер
 1996 — Q Award как лучший продюсер
 1997 — Brit Award
 2001 — UK Music Managers Forum как лучший продюсер

Дискография 
 The Adverts: Crossing the Red Sea with the Adverts
 The Atrix: The Atrix
 Be Bop Deluxe: Drastic Plastic
 Bill Nelson: Quit Dreaming and Get on the Beam
 Phillip Boa & Voodoo Club: Copperfield Germany
 Cast: All Change
 Cast: Mother Nature Calls
 Cowboy Junkies: Miles from Home Canada
 Denim: Back in Denim
 De Press: Block to Block and Product Norway
 Doctors of Madness: Figments of Emancipation
 Doves: Kingdom of Rust (album tracks «Winter Hill» and «10:03,» and the B-side «Push Me On» only)
 Dr. John: Anutha Zone
 The Dukes of Stratosphear: 25 O’Clock, Psonic Psunspot (as Swami Anand Nagara, his sannyasin name, when he was a follower of *Bhagwan Shree Rajneesh)
 Endgames: Futures Looking Fine EP
 The Fall: The Wonderful and Frightening World of The Fall
 The Fall: This Nation’s Saving Grace
 The Fall: Bend Sinister
 Fear of Music: Fast. Faster. Fastest. EP
 Felt: The Strange Idols Pattern and Other Short Stories
 Gene Loves Jezebel: Immigrant
 Gopal Shankar Misra: Out of Stillness
 The Grapes of Wrath: These Days Canada
 Roy Harper: Bullinamingvase
 Robyn Hitchcock & The Egyptians: Respect
 Thee Hypnotics: Soul, Glitter,Sin
 House of Freaks: Tantilla USA
 Hamell on Trial: Tough Love USA
 The Human League: Holiday 80 EP
 Kula Shaker: K
 Let’s Active: Every Dog Has His Day USA
 Los Lobos: Good Morning Aztlán USA
 Longwave: There’s a Fire USA
 Lilac Time: And Love for All
 The Lucy Show: Mania
 Baaba Maal: Missing You (Mi Yeewnii) Senegal
 Magazine: Real Life
 Roger McGough: Summer With Monica
 Morgan Fisher: Seasons
 Muse: Showbiz
 Muse: Origin of Symmetry
 My Morning Jacket: Z USA
 My Computer: No CV Manchester UK
 New Order: Waiting for the Sirens' Call (certain tracks) as above..
 One Minute Silence: One Lie Fits All
 Mark Owen: Green Man
 John Power: Happening For Love
 The Posies: Dear 23 USA
 Public Image Ltd: Public Image 1st single
 Radiohead: The Bends
 Ride: Carnival of Light
 Rodrigo y Gabriela: Rodrigo y Gabriela
 Scarlet: Chemistry
 Scott Matthews: The John Leckie Sessions with Strings EP
 Shivkumar Sharma: Sampradaya
 The Skids: Masquerade EP
 The Silencers: Dance to the Holy Man
 Simple Minds: Life in a Day
 Simple Minds: Real to Real Cacophony
 Simple Minds: Empires and Dance
 Six By Seven: The Closer You Get
 Suede: «Positivity» (tracks)
 Starsailor: Shark Food (tracks)
 The Stone Roses: The Stone Roses 1st album
 The Stone Roses: «One Love»
 The Stone Roses: «Fools Gold/What the World Is Waiting For»
 Trashcan Sinatras: Cake
 The Troubadours: Gimme Love — Here Comes The Tide (Double A-Side)
 Tiny Dancers: Free School Milk
 The Verve: A Storm in Heaven
 Papa Wemba: Molokai
 XTC: White Music
 XTC: Go 2
 XTC: Explode Together: The Dub Experiments 78-

Ссылки 
 Official website celebrating the 20th anniversary of The Stone Roses' debut album
 Sawmills recording studio
 The making of «Fools Gold»
 John Leckie’s interview with Daily Music Guide

Музыкальные продюсеры Великобритании
Лауреаты премии BRIT Awards